Die Odisha Open sind offene internationalen Meisterschaften von Indien im Badminton. Sie fanden erstmals 2022 in Cuttack statt.

Die Sieger

Weblinks 
 tournamentsoftware.com (englisch)

 
Erstveranstaltung 2022
Liste (Badminton)